Франкоязы́чные стра́ны (франкофо́нные стра́ны, ) — страны, в которых французский язык имеет официальный статус и/или в которых значительная часть населения владеет им. К таким странам относятся территории исторического развития французского языка (Франция и некоторые соседние страны и регионы: Монако, Люксембург, часть Бельгии и часть Швейцарии), а также бывшие французские и бельгийские колонии.

По данным международной организации Франкофония, французский язык используется в повседневной жизни на ежедневной основе 212 миллионами человек.

Ссылки

Примечания

См. также 
 Франкофония (организация)
 Немецкоговорящие страны
 Лузофоны
 Англофоны
 Русскоязычные
 Испанидад
 Румынофония
 Италофония